Tudhalija IV. je bil kralj Hetitskega imperija (Novo kraljestvo) in mlajši sin kralja Hatušilija III. in njegove žene Puduhepe. Vladal je od okoli 1237 pr. n. št. do 1209 pr. n. št.

Življenjepis
Tudhalija je bil rojen verjetno v očetovi prestolnici Hatuši v času, ko je oče še vladal v imenu svojega brata Muvatalija II. Imel je starejšega brata in kronskega princa Nerikkailija in bil dober prijatelj Muvatalijevega sina Kurunte.

Ko je Hatušili III. podpisal sporazum z Muršilijem III., ki je potrdil Kuruntovo blast nad Tarhuntašo, je za kronskega princa namesto Nerikkailija imenoval Tudhalijo. Tudhalija je dal po prihodu na prestol sporazum med njim in Kurunto napisati na bronasto ploščo.

Med svojim trinajst let dolgim vladanjem je po veliki suši zgradil trinajst jezov. Jez v Alacahöyüku še stoji.

V bitki pri Nihriji z asirskim kraljem Tukulti-Ninurto I. leta 1237  pr. n. št. je doživel težak poraz.

Družina
Tudhalija je imel sestro, egipčansko kraljico Maathorneferure, in sinova Arnuvando III. in Šupiluliumo II., ki sta vladala kot zadnja dva hetitska kralja preden je kraljestvo propadlo zaradi napada Ljudstev z morja.

Družinsko drevo

Sklic

Vir 
 

Hetitski kralji
Vladarji v 13. stoletju pr. n. št.